Francesco Severi est un nom pouvant désigner:

 (c. 1520-1570), poète italien
Francesco Severi (1876-1961), mathématicien italien
Francesco Severi (1907-1980), pilote automobile italien

Voir aussi

Severi, Francesco